Cheerleader est le terme en anglais employé aux États-Unis et au Canada pour désigner une pom-pom girl :
 Cheerleaders des Dolphins de Miami ;
 Cheerleaders des Packers de Green Bay.

Cinéma 
 Cheerleaders est un film américain pornographique réalisé en 2008.

Musique 
 Cheerleader est une chanson du chanteur jamaïcain OMI sortie en 2014.